Фёдор Никифорович Шведов (26 февраля 1840, ,  — 25 декабря 1905, Одесса) — русский физик, теоретик и экспериментатор, профессор, декан физико-математического факультета (1877—1880, 1889—1895) и ректор Императорского Новороссийского университета (1895—1903).

Биография 
Родился 14 февраля 1840 г. в городе Килия в семье обер-офицера. Среднее образование получил во 2-й одесской гимназии и Ришельевском лицее. В 1859 г. поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет. После его окончания (1862 г.) со степенью кандидата был оставлен для прохождения педагогического курса. В 1865 г. был командирован за границу для совершенствования знаний, стажировался у Генриха Густава Магнуса (Берлин). В 1868 г. защитил магистерскую диссертацию «О значении проводников в электростатике» (Санкт-Петербург). В этом же году избран доцентом физики Новороссийского университета. После защиты докторской диссертации «О законах превращения электричества в теплоту» (1870 г.) был избран экстраординарным, а затем – ординарным профессором, заведующим физическим кабинетом. В 1879-1881 гг. был инспектором классов и входил в состав Совета Одесского института благородных девиц. С 1894 гг. – заслуженный ординарный профессор, с 1889 до 1895 гг. – декан физико-математического факультета, с 30 декабря 1895 г. до 1903 г. – ректор Императорского Новороссийского университета. Вошёл в историю университета, как ректор-строитель. Благодаря его усилиям был построен дом физико-химического (позднее – физического) института, помещения для библиотеки, юридического и филологического факультетов, был назначен председателем строительной комиссии медицинского факультета.

Умер 12 декабря 1905 г. в Одессе.

По замечанию профессора де Метца, Шведов являлся одним из самых заметных фигур российской физической педагогики, наряду с профессорами Умовым и Хвольсоном .

Семья 
Его жена Надежда Яковлевна Шведова (урождённая Вейнберг, 1852—1892), дочь адвоката, коллежского секретаря Якова Исаевича Вейнберга и Любови Григорьевны Рубинштейн (мать была сестрой композиторов Антона и Николая Рубинштейнов, отец был братом литераторов Петра и Павла Вейнбергов), составила несколько книжек для детского чтения, которые, согласно ЭСБЕ, служили хорошим пособием при изучении географии: «Природа — мать народа» (Одесса, 1879) и «Из физической географии» (Одесса, 1873).

Научная деятельность 
Ф. Н. Шведов один из основателей нового направления науки дендрохронологии. В работе «Про электрические лучи и законы их распространения» установил аналогию между электрическими и световыми явлениями. Исследовал причины образования комет, их форму, а также природу северных сияний. В работах, опубликованных в 1889-1890 гг., Ф. Н. Шведов заложил основы учения о реологических свойствах дисперсных систем и высокомолекулярных соединений. Он впервые в науке открыл упругость формы и аномалию вязкости коллоидных растворов. Напечатал более 40 научных работ по различным вопросам физики, геофизики, методики физики, астрономии и метеорологии. Ему принадлежит изобретение прицельного дальномера для береговой обороны и морской атаки, который позволил измерять расстояние с большой точностью.

Труды 
 О значении непроводников в электростатике / Ф. Н. Шведов. – СПб. : тип. Якобсона, 1868. – 76 с.
 Прицельный дальномер как новое средство береговой обороны и морской атаки / Ф. Н. Шведов. – Одесса, 1877. – 20 с.
 Что такое град? / Ф. Н. Шведов – СПб. : Демаков, 1881. – 54 с.
 Recherches experimentales sur la cohesion des liquids / Th. Schwedoff // J. de Phys. – 1888. – Т. 8. – P. 341-359 ; 1889. – Т. 9. – P. 34-56.
 Sur une anomalie dans la refraction double des liquids / Th. Schwedoff // Ibid. – 1891. – Т. 11.
 Методика физики. Введение / Ф. Н. Шведов. – Одесса : «Центральная тип.», 1894. – 33 с. – Отд. отт. из попул.-наук. журн. «Вестник опытной физики и элементарной математики»
 О законах превращения электричества в теплоту / Ф. Н. Шведов. – Одесса, 1870. – 113 с. – Отд. отт. из Записок ИНУ. – 1870. – Т. 3, вып. 1-6.
 Этюды по космической физике. Существует ли отталкивательная сила солнца / Ф. Н. Шведов. – СПб. : Университет, [Б. г.]. – 16 с.

Примечания

Литература 
 Професори Одеського (Новоросійського) університету : біогр. слов. / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. – 2-ге вид., доп. – Одеса : Астропринт, 2005. – Т. 1 : Ректори. – С. 66-69. 
 Волярович М. П. Памяти Федора Никифоровича Шведова : к 50-летию со дня смерти / М. П. Волярович, С. М. Леви // Коллоидный журнал. – 1956. – Т. 18, № 2. – С. 130-134.  
 Гавеман А. В. Анализ ствола дерева как метод решения некоторых географических вопросов / А. В. Гавеман // Ученые записки Калининского гос. пед. ин-та имени М. И. Калиника. – 1956. – Т. 21. – С. 3-15.  
 Криволапов Ф. Г. Ф. Н. Шведов – основоположник физико-химической реологии / Ф. Г. Криволапов // Украинский химический журнал. – 1955. – Т. 21, вып. 5. – С. 675-678.  
 Материалы к библиографии по истории русской науки : физика / сост. Р. П. Гаухман. – М., 1948. – С. 120.  
 Шведов Ф. Н. // Энциклопедический словарь / издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Лейпциг ; СПб., 1903 – Т. 39 (77).

Ссылки 
 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Выпускники Одесской 2-й гимназии
Физики Российской империи
Физики по алфавиту
Ректоры Императорского Новороссийского университета
Похороненные на 1-м Христианском кладбище Одессы